Brewster Pond ist der Name folgender Stillgewässer in den Vereinigten Staaten:

 Brewster Pond (Connecticut)
 Brewster Pond (New York)
 Brewster Pond (Pennsylvania)